Andy Beckwith – attore britannico
 Charles Alvin Beckwith – militare statunitense
 Charles John Beckwith – generale britannico
 James Carroll Beckwith – pittore statunitense
 Kendell Beckwith – giocatore di football americano statunitense